Никола́й Алекса́ндрович Изво́льский: Извольский, Николай Александрович (1870—1938) — русский педагог-математик, автор учебников математики.
 Извольский, Николай Александрович (наст. фамилия Ливанов; 1874—1949) — русский и советский театральный актёр; заслуженный артист РСФСР.